Subhyracodon occidentalis (, «субгиракодон западный») — вид вымерших безрогих носорогов, обитавших в Северной Америке. Типовой вид своего рода, самый крупный и хорошо изученный.

Внешний вид и строение 

Длина тела субгиракодона западного 2,4—3 м, высота в холке до 1,2 м, а вес примерно 280—450 кг.

Места и древность находок 

Окаменелости этого вида найдены на обширной территории Северной Америки (Вайоминг, Колорадо, Миссисипи, Северная и Южная Дакота) с позднего эоцена до конца раннего олигоцена.

Ссылки 

 Век млекопитающих — Субгиракодоны 

Млекопитающие эоцена
Млекопитающие олигоцена
Вымершие носороговые
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1854 году